Nybro Vikings 2018/2019 var Nybro Vikings tionde säsong sedan återkomsten till Hockeyettan. Säsongen var en sportslig besvikelse, även om ekonomin äntligen var i ordning. Inför säsongen hade klubben bytt tränare, men under hösten visade det sig finnas problem inom laget och klubben tvingades säga upp huvudtränaren och assisterande fick gå in hans ställe. Vikings missade Allettan och lyckades inte heller vinna Vårettan och fick därför inte spela Playoff. 

Österut hade lokalkonkurrenten Kalmar HC tagit sig upp till Hockeyettan för första gången någonsin och höll ett högt tonläge mot Vikings samtidigt som man vann flera av matcherna lagen emellan och värvade spelare och tränare som tidigare varit i Vikings. En stark rivalitet, som uppmärksammades över hela landet, byggdes mellan klubbarna och intresset lokalt för ishockeyn sköt i höjden.

Årsmöte hölls 5 juni på arenahyllan i Liljas Arena med ett 70-tal medlemmar närvarande. Pontus Petterström gästade mötet och berättade om sin resa som hockeyspelare. Föreningen visade ett resultat om  kronor vilket betydde att man hade ett eget kapital om  kronor. Detta var en milstolpe för föreningen eftersom man inte haft ett positivt eget kapital sedan man åkte ur Hockeyallsvenskan. Krister Engdahl omvaldes till ordförande och till övriga styrelseledamöter utsågs: Susanne Lundberg, Märit Truuts, Per Wallin, Anders Westring, Daniel Holm, Carl-Oscar Carlsson och Leif Olson. I lokaltidningen Barometern berättade en nöjd ordförande om framtiden. Han ansåg det vara realistiskt med en vinst på  kr under säsongen, att det var viktigt att kunna få betalt för spelare som går till hockeyallsvenska lag, samt la fram planer på att köpa ny medieutrustning, storbildsskärm och LED-banners till ishallen.

Inför säsongspremiären där Nybro mötte Kalmar rådde hysteri kring biljetterna och arenan blev helt utsåld. Trots alla motgångar som följde hade laget ett brett publikstöd hela säsongen.

Elina Karlsson och Thea Nilsson från Vikings och Kalmar HC:s gemensamma U16-lag var med i Smålandslaget när de tog en tredjeplats i Stålbucklan. Vikings återstartade hockeygymnasiet tillsammans med Åkrahällskolan och påbörjade en juniorsatsning för att få fram fler A-lagsspelare.

Publik
Vikings var ett av de lag som drog mest publik i Hockeyettan. Antalet åskådare visas av statistiken i tabellen nedan.

Förhandstips
Henrik Eriksson tippar Vikings på sjätte plats inför seriestarten. I Svenska Spels odds placerar sig Vikings femma.

Försäsong 
Ispremiär hölls den 13 augusti med ca 700 åskådare. Spelarna presenterades, några av nyförvärven intervjuades och en intern match spelades.

Träningsmatcher 
Första träningsmatchen spelades 24 augusti i Jössarinken mot Mörrums GoIS som var nykomlingar i Hockeyettan. Matchen förlängdes trots att Nybro vann under ordinarie tid. Det berodde på att man vill träna på förlängning eftersom nya regler kommit. Förlängning skulle fr.o.m. denna säsong spelas med tre utespelare per lag istället för fyra som tidigare.

Ordinarie säsong

Grundserien 
Seriepremiären stod mot Kalmar HC och det blev en tung förlust med 2–5 inför ett fullsatt Liljas Arena. Efter förlust mot Troja i sista grundseriematchen missar Vikings Allettan.

Poängtabell

Matcher

Vårettan 
Strax före seriestarten beslutade Nybro Vikings att entlediga tränaren Sami Lehtinen. Assisterande tränare Nicklas Vikström tog över som huvudtränare. Någon dag före beslutet stod det även klart att Nybro förlorade sin främste målgörare – Janne Kivilahti – som gick över till IK Oskarshamn i Hockeyallsvenskan. Trots turbulensen tog Nybro ledningen från start och spelade till sig sju poängs marginal innan det vände och man började förlora poäng. Kalmar tog över serieledningen i sextonde omgången och i sista omgången klämde sig även Dalen förbi och säsongen var därmed över för Vikings.
Poängtabell

Matcher

Trupp 
I lokaltidningen Östra Småland listar Jesper Hallberg och Henrik Eriksson de bästa värvningarna i Hockeyettan södra. Vikings får med Pavel Krajcovic som nummer 8 på listan.

Spelarstatistik 
Grundserien

Vårettan

Målvaktsstatistik 
Grundserien

Vårettan

Transaktioner 

När säsongen 2017/18 var över stod Vikings med sex gällande spelarkontrakt inför den kommande säsongen: Rasmus Johansson, Erik Lindström, Erik Näslund, Marcus Mellström, Sebastian Borg och Fabian Ilestedt. 

Marcus Mellström fortsätter som lagkapten och får Rasmus Johansson och Linus Olsson som assisterande kaptener.

Patrick Nilsson utsågs först till supporterspelare, men ersattes i oktober av Simon Mattsson. Janne Kivilahti gjorde en succéartad entré i Vikings med tre mål och åtta assist på de fem första matcherna. När han lånas ut till IK Oskarshamn gör han två mål i första matchen. Dennis Santesson värvades på  korttidskontrakt i oktober gjorde som tack tre mål i sin debutmatch mot KRIF Hockey.

Nyförvärv 
 23 mars – Sami Lehtinen huvudtränare.
 13 april – Oliver Henriksson.
 23 april – Jonathan Augustin.
 26 april – Victor Lindén, junior som får tryout.
 15 maj – Janne Kivilahti
 23 maj – Pavel Krajcovic, målvakt.
 30 maj – Fredrik Strömgren.
 28 juni – William Wennström.
 3 juli – Nicklas Vikström, assisterande tränare.
 11 juli – Malte Jacobsson (målvaktstränare) samt Per-Erik och Henrik Åberg (materialare).
 13 augusti – Rasmus Djerf återkommer tillsammans med Max Lyrén på tryout.
 21 augusti – Patrick Nilsson.
 29 september – Juniorerna Axel Nilsson och Simon Andersson är med i matchtruppen mot Helsingborgs HC.
 8 oktober – Robin Kokkonen (resten av säsongen) och Dennis Santesson (korttidskontrakt).
 9 oktober – Simon Mattsson.
 28 november – Roni Rukajärvi.
 23 januari – Junioren Hugo Arvidsson får chansen när flera spelare är skadade och avstängda.

Förlängningar 
 23 mars – Robin Wengdahl.
 6 april – Martin Olsson.
 9 april – Alex Ek.
 17 april – Alexander Johansson, målvakt.
 24 april – Linus Olsson.
 26 april – Markus Palmberg.
 30 april – Viktor Bolin.
 21 maj – Johan Järlefelt och Patrik Fransson.
 15 juni – Christoffer Bernhardsson (materialare), Lotta Celander (sjukvårdare), Peter Martinsson (fysioterapeut) och Glenn Adolfsson (lagledare).
 14 september – Victor Lindén och Max Lyrén får kontrakt efter sin tryout.
 12 oktober – Dennis Santesson får kontrakt resten av säsongen.

Lämnar 
 5 mars – Andreas Holfelts kontrakt sägs upp efter 4,5 år som huvudtränare.
 6 april – Andreas Anarp.
 10 april – Hugo Fagerblom, Viktor Jonsson, Erik Näslund och Kim Runermark.
 18 april – Rasmus Djerf.
 30 maj – Samuli Kivimäki.
 31 augusti – Rasmus Djerf får ingen fortsättning på sin tryout.
 18 september – Oliver Henriksson lämnar omedelbart av privata skäl. 
 16 december – Erik Näslund bryter kontraktet och flyttar hem till Östersund.
 24 december – Janne Kivilahti säljs till IK Oskarshamn.
 26 december – Sami Lehtinen entledigas som huvudtränare. Assisterande tränare Nicklas Vikström går in som huvudtränare och Nybroikonen Jonny Ågren assisterar honom.
 18 februari – Sportchefen Per Wallin avgår.

Lån in 
 26 september – P.g.a. skador lånar Vikings tre forwards från Växjö Lakers J20: Otto Henell, Jakob Heljemo och Simon Ericsson.
 29 december – Max Bergkvist lånas från Boro/Vetlanda HC till matchen mot Mörrum 30 december och återigen mot HC Dalen 6 januari.

Lån ut 
 3 november – Janne Kivilahti lånas ut till IK Oskarshamn i Hockeyallsvenskan under två matcher 4 och 7 november.
 13 december – Janne Kivilahti lånas ut ytterligare två matcher till IK Oskarsham, 14 och 20 december.

Längre frånvaro och skador
 15 september – Patrick Nilsson, diskbråck och Fabian Ilestedt rehab efter en operation. Båda kommer tillbaka i början av Vårettan.
 25 september – Victor Lindén skadad med benbrott, missar resten av säsongen.
 29 september – Viktor Bolin luftrörskatarr och skador under hösten.

Referenser

Externa länkar 
Nybro Vikings
Nybro Vikings-tidningen 2018/2019

Nybro Vikings säsonger
Sport i Sverige 2018
Sport i Sverige 2019
Ishockeysäsongen 2018/2019 efter lag